Sodnac Quatre-Bornes United é um clube de futebol da Maurícia. Disputou a primeira divisão pela última vez em 2008-09.

Clubes de futebol da Maurícia